Rohožník může označovat:
sídla
 Rohožník (okres Humenné) – obec v okrese Humenné na Slovensku
 Rohožník (okres Malacky) – obec v okrese Malacky na Slovensku
 Sídliště Rohožník – sídliště v Újezdu nad Lesy v městské části Praha 21

ostatní místa
 Rohožník (potok) – potok na Slovensku, přítok Oľky
 Rohožník (vrch) (273 m n. m.; dříve Rohozný vrch) – kopec na Pražské plošině u Dubče
 Rohožník – lom v Dubči – přírodní památka u Dubče

příjmení
 Zachariáš Rohožník-Mošovský (1542–1587) – nitranský biskup

sportovní kluby
 FC Rohožník – slovenský fotbalový klub ze Záhoří
 1. FC Rohožník Praha 21 – bývalý pražský futsalový klub

Externí odkazy